Toponímia:
 Coelho Neto, barri de la zona nord del municipi del Rio de Janeiro
 Tomás Coelho, barri de la Zona Nord del municipi de Rio de Janeiro

 Biografies:
 Humberto Coelho (1950) , exfutbolista portuguès de la dècada de 1970 i entrenador.
 João Coelho Neto més conegut com a Preguinho, (1905- 1979), futbolista brasiler dels anys 1920 i 1930.
 Jackson Avelino Coelho (1986) més conegut com a Jajá Coelho, és un futbolista brasiler
 Elzo Coelho (1961), exfutbolista brasiler
 Nicolau Coelho (ca. 1460 - 1504), navegant i explorador portuguès
 Mariana Coelho (1857 – 1954), educadora, assagista i poeta lusobrasilera, i una de les pioneres del feminisme a Brasil
 Paulo Coelho (1947), escriptor i compositor brasiler.
 Gonçalo Coelho (1451 - 1512), mariner i explorador florentí al servei de la corona portuguesa.
 Pedro Passos Coelho (1964), polític portuguès, economista i administrador d'empreses, líder del Partit Social Demòcrata.
 Jorge Coelho (1954-2021), polític portuguès del Partit Socialista